

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych
 Nowa Huta – część miasta Kraków, dawna dzielnica, do 1951 osobne miasto
 Nowa Huta – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Nowa Huta – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Nowa Huta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Nowa Huta – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Nowa Huta – część wsi Brynek w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg
 Nowa Huta – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Nowa Huta – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Nowa Huta – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec

Miejscowości na Litwie 
 Nowa Huta (lit. Naujoji Ūta) – wieś na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie preńskim.

Inne 
 Nowa Huta – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Nowa Huta – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Nowa Huta – zajezdnia tramwajowa MPK z siedzibą w Krakowie
 Nowa Huta – kompleks metalurgiczny w Ostrawie, w Czechach

Zobacz też 
 Dzielnica XVIII Nowa Huta
 Huta Nowa